Neutorplatz steht für:
 Neutorplatz (Bocholt)
 Neutorplatz (Breisach am Rhein)
 Neutorplatz (Dinslaken)

Siehe auch:
 Neutor
 Neues Tor
 Neutorstraße